Sezon 1930 był 1. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w piłce nożnej.

Tabela końcowa

Król strzelców 
9 goli:
 Holger Salin (Helsingfors IFK)
 Olof Strömsten (Kiffen Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1930 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
Finlandia w XX wieku